O rangă este o unealtă constând dintr-o bară de metal cu un singur capăt curbat și capete aplatizate, adesea cu o mică fisură la unul sau ambele capete pentru îndepărtarea cuielor sau pentru a separa două obiecte. Răngile sunt utilizate în mod obișnuit pentru a deschide lăzile din lemn cu cuie sau pentru a desprinde scândurile.

Note

Unelte de mână
Half-Life